Finale UEFA Lige prvaka 2008. održano je 21. svibnja 2008. godine između Manchester Uniteda i Chelsea FC. Obje momčadi su iz FA Premier Lige. Finale je održano na stadionu Luzhniki u Moskvi u 22:45 po moskovskom vremenu (MST).

Put do finala

Obje momčadi su se izravno kvalificirale za UEFA Ligu prvaka 2007./08., Manchester United je bio prvi, a Chelsea drugi u FA Premier Ligi 2006./07. U Ligi prvaka obje momčadi su bile pobjednici skupina, a u drugom dijelu natjecanja, odlučivalo se po pravilu gola u gostima, produžetcima i jedanaestercima. Manchester je u osmini finala igrao s Lyonom, u četvrtfinalu s Romom, a u polufinalu s Barcelonom, sve je utakmice pobijedio. Chelsea je u osmini finala igrao s grčkim Olympiacos, u četvrtfinalu s Fenerbahçeom, a u polufinalu s Liverpoolom, kojeg je dobio tek na jedanaesterce, jer su obje utakmice završile rezultatom 1:1.

Susret

Vidi još
UEFA Liga prvaka 2007./08.

Izvori

Liga prvaka 2008.
Nogomet u Moskvi
Nogomet u Rusiji